Чемпионат Украины по футболу 2005 года среди женских команд () — 14-й Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 21 мая, а завершился 29 октября 2005 года. Звание чемпиона Украины вернула себе черниговская «Легенда» после двухлетней гегемонии представительниц Харькова.

Участники 
В чемпионате в 2005 году приняли участие 9 команд.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 ФК «Атекс» Киев " Чемпионат Украины 2005 г.
 ЖФК «Нефтехимик» Калуш " Сезон 2005
 Ukraine — List of Women Champions " Ukraine (Women) 2005

2005
Футбол на Украине в 2005 году
2005 год в женском футболе